Chéret ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Chéret (1886–1967), französischer Radsportler 
 Joseph Chéret (1838–1894), französischer Bildhauer
 Jules Chéret (1836–1932), französischer Grafiker

 Cheret-waret ist die Bezeichnung eines altägyptischen Dekans